Заключительный девятый этап Кубка мира по биатлону 2011/12, который прошёл в российском Ханты-Мансийске с пятницы 16 марта по воскресенье 18 марта 2012 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 16 марта 2012 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 16 марта 2012 год

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 17 марта 2012 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 17 марта 2012 года.

Мужской масс-старт 
Гонка прошла 18 марта 2012 года.

Женский масс-старт 
Гонка прошла 18 марта 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 9-й этап Кубка мира 2011/12 на сайте IBU

9-й этап
Международные спортивные соревнования в Ханты-Мансийске